David Cox puede hacer referencia a:
 David Cox (artista), pintor paisajista,
 David Cox (estadístico), estadístico británico.